Gunnel est un prénom suédois. Il peut faire référence à:
 Gunnel Ahlin (1918-2007), une femme de lettres et professeur suédoise
 Gunnel Fred (née en 1955), une actrice suédoise
 Gunnel Lindblom (1931-2021), une actrice suédoise
 Gunnel Linde (1924-2014), une romancière et réalisatrice suédoise
 Gunnel Ljungström (née en 1931), une gymnaste artistique suédoise

Voir aussi